Steak – film del 2007 diretto da Quentin Dupieux
 Steak : Music from the Motion Picture – colonna sonora dell'omonimo film del 2007
 Mr. Steak – catena di ristoranti statunitense

Pagine correlate 
 Le Steak